Poenaru, Poienaru:
 Constantin Poenaru
 Gheorghe Poenaru
 Gheorghe Poenaru-Bordea
 Petrache Poenaru
 Petrache Poenaru, stație de metrou
 Valentin (Alexandre) Poénaru (* 1932)

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave